One True Voice, britanski dječački sastav
 orbitalno testno vozilo (engl. Orbital Test Vehicle), drugo ime za bespilotnu svemirsku letjelicu Boeing X-37

Televizije 

 OTV (rumunjska televizija), televizijska postaja u Bukureštu u Rumunjskoj
 OpenTV, interaktivno televizijsko društvo u San Franciscu u SAD-u
 OTV (Libanon), libanonska televizijska postaja
 Otvorena televizija, televizijska postaja iz Zagreba, jedno vrijeme znana kao Jabuka TV